Овечий — ручей в России, протекает по территории Чернопорожского и Идельского сельских поселений Сегежского района Республики Карелии. Длина ручья — 11 км.

Ручей берёт начало из болота без названия на высоте выше 127 м над уровнем моря.

Течёт преимущественно в юго-восточном направлении по заболоченной местности.

Ручей в общей сложности имеет два притока суммарной длиной 4,0 км.

Втекает в реку Онигму, впадающую в Ондское водохранилище. Через последнее протекает река Онда, впадающая в Нижний Выг.

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001312202000006496.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Бассейн Ондского водохранилища
Реки Сегежского района